Le gouvernement français peut avoir un ministre chargé des Relations internationales sur le climat. À ce titre, il mène les négociations européennes et internationales sur le climat et veille à la mise en œuvre des accords conclus. Le plus souvent, il s'agit du ministre de l'Écologie, en lien avec le ministre des Affaires étrangères.

Liste des ministres

Ministres chargés de la Prévention des risques (1984-1991) 
Trois ministres délégués ou secrétaires d'État chargés de la Prévention des risques technologiques et naturels majeurs ont officié entre 1984 et 1991, avec une interruption durant la première cohabitation, sous la présidence de François Mitterrand :
  –  : Haroun Tazieff, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la Prévention des risques naturels et technologiques majeurs dans le gouvernement Fabius ;
  –  : Gérard Renon, secrétaire d'État chargé de la Prévention des risques technologiques et naturels majeurs dans le deuxième gouvernement Rocard ;
  –  : Brice Lalonde, secrétaire d'État puis ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Environnement et de la Prévention des risques technologiques et naturels majeurs dans le deuxième gouvernement Rocard.

Ministres chargés des Relations internationales sur le climat (depuis 2009) 
Ce poste est occupé successivement par :
  –  : Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, chargé des Technologies vertes et des Négociations sur le climat dans le deuxième gouvernement Fillon ;
  –  : Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat dans le deuxième gouvernement Valls puis dans le gouvernement Cazeneuve ;

De 2017 à 2020, le ministre de la Transition écologique et solidaire est chargé des relations internationales sur le climat bien que cela ne soit pas clairement mentionné dans l'intitulé du ministère :
  –  : Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire dans les  ;
  –  : François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire dans le deuxième gouvernement Philippe ;
  –  : Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire dans le deuxième gouvernement Philippe.

Du  au , Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique dans le gouvernement Castex, est également chargée des relations internationales sur le climat ainsi que de la prévention des risques naturels et technologiques. Amélie de Montchalin lui succède ensuite.

Notes et références 

Climat
Climat en France
Gestion des risques majeurs
Risque en France
Organisme lié aux risques majeurs
Risque climatique